Landtagswahlkreis 94 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Aurich (1982 bis 2003)
 Landtagswahlkreis Emden (1959 bis 1978)
 Landtagswahlkreis Emden-Stadt (1947 bis 1955)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Gütersloh I – Bielefeld III (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Coesfeld II (2000)
 Landtagswahlkreis Coesfeld I (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Recklinghausen-Land II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Gladbeck (1947 bis 1962)